Das Kürzel QN steht für:
 Qualitätsnetzwerk
 Qualifikationsnachweis; siehe Qualifikation (Personalwesen)
 query normalisation (englisch); siehe Standardisierung
 Queer Nation, eine amerikanische „Gay Nationalism“-Initiative
 Quotidiano Nazionale, ein italienisches Magazin
 die QN - Gruppen im Amateurfunk
 die Nennbelastung eines Wasserzählers, siehe Wasserzähler#Baugrößen und Dimensionierung

Qn ist:
 ein Kommando des AT-Befehlssatzes bei Modems und steht für quiet (Keine Modemmeldungen)

qn bzw. q. n. steht für:
 quaque nocte (lateinisch) jede Nacht
 quelqu'un (französisch) jemand

 
QN